371-я пехотная дивизия() — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. Стандартная пехотная дивизия 19-й волны мобилизации, сформированная к 17 февраля 1942 года в VI Военном округе в Мюнстере.

История 
После подготовки в декабре 1942 была переброшена под Сталинград. Попала в окружение и в январе 1943 была ликвидирована советскими войсками в ходе операции «Кольцо».

Восстановлена 17 февраля 1943 года в Бретани (Франция) из поправившихся после ранений и призывников. В декабре передислоцировалась в Италию для противодействия войскам союзников. В декабре 1943 перенаправлена в Хорватию.

С февраля 1944 бои на Западной Украине. В августе отступила в Польшу, затем в Верхнюю Силезию.

В составе 1-й танковой армии сдалась в плен советским войскам в Чехии в мае 1945 года.

Организация 
 669-й пехотный полк
 670-й пехотный полк
 671-й пехотный полк
 371-й артиллерийский полк
 противотанковый артиллерийский дивизион
 разведывательный батальон
 сапёрный батальон
 батальон связи

Командующие 
 1 апреля 1942 — 31 марта 1943 — генерал-лейтенант Рихард Штемпель ()
 1 апреля 1943 — 9 июня 1944 — генерал пехоты Герман Нихоф ()
 10 июня 1944 — 9 июля 1944 — генерал-майор Ханс-Йоахим Баурмайстер ()
 10 июля 1944 — 1 марта 1945 — генерал пехоты Герман Нихоф ()
 2 марта 1945 — май 1945 — генерал-майор Рольф Шеренберг ()

Ссылки 
 Lexikon der Wermacht

 

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году